Austra ist ein weiblicher litauischer Vorname. Die männliche Form ist Austrius.

Personen 

 Austra Skujytė (* 1979),  litauische Siebenkämpferin

Weiblicher Vorname
Litauischer Vorname